Begrip uit de psychologie / filosofie: zie Persoonsidentiteit.
 Zelf (Jung), Jungs opvatting van het Zelf

Zie ook
 Ziel (filosofie) als (onsterfelijke) essentie van een levend wezen
 Brahman (filosofisch concept) als wezenlijk innerlijk Zelf